Бахар-э-Шариат () — энциклопедия исламского права (фикха), интерпретированного согласно ханафитской школе. Содержит 20 томов. Семнадцать томов были написаны муфтием , учеником имама Ахмеда Раза Хана. Последние три книги были собраны его учениками после его смерти. Книга написана на языке урду. В книге доходчиво и на доступном языке поясняются 11624 закона и установления шариата. Предназначена для использования мирянами, священнослужителями и учёными.

Бахар-э-Шариат был написан как пособие для женщин и детей, но в наши дни серьёзно изучается исламскими школами. Правоведы также полагаются на установления, приведённые в книге. Первый томе в основном посвящён основным принципам ислама. Есть отдельные части для намаза, акиды, тахарата, саума, закята и хаджа. Вторая часть включает в себя такие темы, как таляк и хула (отлучение), куфрия (вопросы, связанные с куплей и продажей товаров) и так далее. Другие части включают в себя такие темы, как наследование, кассас, дият и другие темы, охватывающие все сферы жизни человека.

Книга была опубликована многими издательствами Индии и Пакистана. Исламская организация Дават-э-Ислами создала компьютеризованную версию книги.

Примечания 

Суннитская литература
Шариат
Ислам в Индии
Урду
Ислам в Пакистане
Исламские энциклопедии